Brindisi (provincie), een provincie in de Italiaanse regio Apulië
Brindisi (stad), de hoofdstad van de gelijknamige provincie